Jules Frossard est un nom porté par plusieurs personnalités :

 Jules Frossard (1835-1909), industriel et homme politique suisse du canton de Vaud ;
 Jules Frossard (1840-1888), avocat, procureur et homme politique suisse du canton de Berne ;
 Jules Frossard de Saugy (1795-1869), préfet et homme politique suisse du canton de Vaud.